Baltazar (imię)
 Baltazar (babiloński książę)
 Baltazar (poemat)
 Baltazar (książę Meklemburgii)
 Baltazar (landgraf Turyngii)
 Baltazar (1926–1997)
 Baltazar (ur. 1959)